Літке Костянтин Федорович (1837—1892) — російський мандрівник, географ, контр-адмірал
 Літке Федір Петрович (1797—1882) — російський мореплавець, географ, дослідник Арктики, генерал-ад'ютант, адмірал, президент Академії Наук у 1864—1882 роках

 5015 Літке — астероїд головного поясу
 Літке — ударний кратер в південній півкулі зворотного боку Місяця
 Федір Літке — лінійний криголам російського арктичного флоту

 Жолоб Літке — океанічний жолоб на північний схід від острова Гренландія

Літке — мис у районі бухти Пуатин на східному узбережжі Чукотського півострова, що омивається берингове мореБеринговим морем
 Літке — острів архіпелагу Земля Франца-Йосифа
 Літке — група островів в Карському морі у складі архіпелагу Норденшельд
 Літке — протока в Беринговому морі, відокремлює Карагінський острів від півострова Камчатка
 Літке — село, Ніколаєвський район Хабаровський край

Літке — населений пункт в медьє Ноград